Handwerck steht für:
 Heinrich Handwerck, 1886 bis 1932 in Walterhausen produzierender Puppenhersteller
 Max Handwerck, 1899 gegründete und bis in die 1920er Jahre produzierende Puppenfabrik

Handwerck ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Handwerck (1824–1883), deutscher Maler
 Hugo Handwerck (1862–1949), auch: Hugo August Eduard Handwerck, deutscher Pädagoge, Literarhistoriker und Oberlehrer

Siehe auch:
 Handwerk